Imperatoria aragonica är en flockblommig växtart som beskrevs av Pierre André Pourret de Figeac. Imperatoria aragonica ingår i släktet Imperatoria och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
aragonica